Existen varios artículos que pueden hacer referencia al término Ministerio de Hacienda de España:

Ministerios de Hacienda de España 
 Ministerio de Hacienda (2018-2021)
 Ministerio de Hacienda y Función Pública (2016-2018; 2021-presente)
 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2011-2016),
 Ministerio de Economía y Hacienda (2004-2011),
 Ministerio de Hacienda (2000-2004),
 Ministerio de Economía y Hacienda (1982-2000),
 Ministerio de Hacienda (1977-1982).

Cronograma